

Aziende
 Stadler Rail – azienda meccanica svizzera
 Stadler Form – società svizzera che progetta, sviluppa e produce elettrodomestici

Persone
 Adi Stadler, propr. Adolf Stadler (1964) – pilota motociclistico tedesco
 Andreas Stadler (1896-1941) – sollevatore austriaco
 Andrew Stadler (1988) – calciatore statunitense
 Anton Stadler (1753-1812) – clarinettista austriaco
 Ernst Stadler – (1883-1914) poeta e critico letterario tedesco di origine belga
 Joachim Stadler (1970) – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Joseph Stadler (1880-1950) – altista e triplista statunitense
 Josip Stadler (1843-1918) – arcivescovo cattolico croato
 Lukas Stadler (1990) – calciatore austriaco
 Maximilian Stadler (1748-1833) – abate, compositore, musicologo e pianista austriaco
 René Stadler (1940) – ex bobbista svizzero
 Robert Stadler (1966) – designer austriaco
 Roland Stadler (1959) – ex tennista svizzero
 Sergej Stadler (1962) – violinista, docente e direttore d'orchestra russo
 Simon Stadler (1983) – ex tennista tedesco
 Sonja Stadler (1975) – ex sciatrice alpina austriaca
 Sylvester Stadler (1910-1995) – generale tedesco, di origine austriaca

Sport
 Stadler Football Club – club calcistico ungherese, cessato nel 1998